Даниэль «Дан» Карабин (; ) — чехословацкий борец вольного стиля, бронзовый призёр Олимпийских игр, серебряный призёр чемпионата мира, чемпион Европы.

Биография 

В 1969 году пришёл в клуб борьбы, но не был принят, потому что отказался обрезать длинные волосы. Начал заниматься хоккеем, играл правого нападающего, но после окончания школы вернулся в борьбу. Быстро стал показывать результаты и попал в клуб PVK Olymp Praha.

В 1974 году стал чемпионом Европы в возрастной категории espoir, в 1975 году занял второе место на чемпионате мира среди юниоров и второе на «взрослом» чемпионате Европы, а в 1976 году завоевал звание чемпиона Европы. Также в 1975 году был серебряным призёром международного турнира в Тбилиси и занял 12 место на чемпионате мира.

На Олимпийских играх 1976 года выступал в соревнованиях по вольной борьбе в полусреднем весе. Выиграв первые две встречи, в третьей был травмирован и с соревнований снялся.

См. таблицу турнира.

В 1977 и 1980 году на чемпионате Европы был четвёртым, в 1977 выиграл турнир в Лодзи, а на чемпионате мира был 11-м. В этот период был вынужден сняться с нескольких турниров из-за подверженности травмам.

На Олимпийских играх 1980 года выступал в соревнованиях по вольной борьбе в полусреднем весе и завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр.

См. таблицу турнира.

В 1982 году был шестым на чемпионате Европы, и стал серебряным призёром чемпионата мира. В 1983 году был пятым на чемпионате мира, а в 1984 пятым на чемпионате Европы и третьим на Гран-при Германии.

На ковре отличался скоростью, ловкостью и техническим разнообразием.

В 1984 году оставил карьеру и стал тренером в PVK Olymp Praha.

Примечания

Ссылки 
 
 

Борцы Чехословакии
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1980 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1976 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1980 года
Чемпионы Европы по вольной борьбе
Борцы полусреднего веса